Villa Concepción kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Concepción del Tío, ort, Córdoba,

Paraguay 

 Concepción, Paraguay, departementshuvudort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar